Caruru - nome de plantas da família Amaranthaceae (Amarantáceas) 
 Caruru (prato) - iguaria da culinária afro-brasileira;

Localidades 

 Carurú

Desambiguação
Desambiguações de topônimos